Abrahamsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Abrahamsohn (1905–1958), deutscher Altertumswissenschaftler und Altphilologe
 Rolf Abrahamsohn (1925–2021), deutscher Kaufmann und Holocaust-Überlebender

Siehe auch:
 Abrahamson
 Abrahamsen